

Усть-Чорна — селище, Гайнський район, Пермський край
 Усть-Чорна — село, Стрітенський район, Забайкальський край

Усть-Чорна — селище міського типу, Тячівський район, Закарпатська область